Ялпужень:

 Ялпужень — село в Чимишлийском районе (Молдавия)
 Ялпужень — коммуна в Чимишлийском районе (Молдавия)